Ката́коло ( ) — деревня в Греции, на западе полуострова Пелопоннеса. Расположен на высоте 5 метров над уровнем моря на западе одноимённого мыса в северной части залива Кипарисиакоса Ионического моря, в 13 километрах к западу от Пиргоса, в 27 километрах к западу от Древней Олимпии, в 215 километрах к западу от Афин. Входит в общину (дим) Пиргос в периферийной единице Элиде в периферии Западной Греции. Согласно переписи 2011 года в деревне насчитывалось 509 жителей.

Мыс Катаколон разделяет заливы Хелонитис и Кипарисиакос. Деревня служит , гаванью Пиргоса. В деревне находятся  и .

История 

В древности мыс назывался Ихтис (Ихтий, ), «Рыба». В районе деревни , к северу от Катаколона на берегу реки  (Иардан) находился древний порт Фея (, также Феи, ). На месте акрополя Феи существовала византийская крепость, в период франкократии был построен замок Бовуар () или Бельведер (), известный в период османского владычества как Пондикокастро ().

Порт основан в конце XIX века. Отсюда вывозили произведённые на Пелопоннесе коринка, апельсины и виноград в Италию.

Маяк на Катаколоне 
На южной оконечности мыса расположен маяк, построенный в 1869 году и перевооружённый в 1946 году. В 1967—1968 годах черепичная крыша заменена железобетонной плитой. Маяк возвышается на 45 метров над уровнем моря.

Транспорт 
Станция  обслуживает железнодорожную линию .

Сообщество Катаколон 
Сообщество Катаколон создано в 1912 году ().

В местное сообщество Катаколон входит деревня Айос-Андреас. Население 513 жителей по переписи 2011 года. Площадь 3,747 квадратных километров.

Население

Примечания 

Пиргос
Населённые пункты Греции